Jugenheim ist der Name folgender Orte:

 Jugenheim in Rheinhessen, Gemeinde in Rheinland-Pfalz 
 Jugenheim (Seeheim-Jugenheim), Ortsteil von Seeheim-Jugenheim, Hessen

Siehe auch:
 Jugendheim